Acromyrmex octospinosus volcanus é uma espécie de inseto do gênero Acromyrmex, pertencente à família Formicidae.

Acromyrmex
Espécies descritas em 1937